O termo Bocas-pretas pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Etnologia
Parintintins
Tenharins

Desambiguação